Zile (district), een Turks district in de provincie Tokat
 Zile (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Zile